Maria (mãe de Jesus)
Mariano (cantor) — brasileiro 
Mariano Ferreira Filho — futebolista brasileiro 
Mariano Comense — comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos